Ву́лиця Іва́на Ку́дрі — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Вулиця Івана Кудрі — вулиця в місті Хрустальний, Луганська область.

 Вулиця Івана Кудрі — колишня назва вулиці Петра Волянюка в місті Бориспіль, Київська область.
 Вулиця Івана Кудрі — колишня назва вулиці Сунична у місті Васильків.
 Вулиця Івана Кудрі — колишня назва вулиці Джона Маккейна в місті Київ.
 Вулиця Івана Кудрі — колишня назва вулиці Андрія Шершеня в селі Хлібодарівка, Чаплинський район, Херсонська область.

Вулиці, названі на честь людей